Mieszko steht für:
 Mieszko I. (um 935–992), Herzog von Polen
 Mieszko (Sohn von Mieszko I.) (um 979/984 – nach 992), 
 Mieszko II. Lambert (990–1034), König von Polen
 Mieszko III. (1126–1202), Herzog von Polen
 Mieszko I. (Oppeln) († 1211), Herzog von Schlesien, Herzog von Oppeln, Seniorherzog von Polen
 Mieszko (Lebus) († 1241), Herzog von Schlesien
 Mieszko I., Herzog von Teschen, siehe Mesko I. (Teschen)
 Mieszko (Beuthen) (1295/1300–1344), Herzog von Beuthen, Bischof von Neutra und Veszprém 
 Mieszko Fortuński (* 1992), polnischer Poolbillardspieler
 Mieszko Talarczyk (1974–2004), schwedischer Musiker

Siehe auch:
 Mieszko-Eiche